Lamperinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lamperinsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Lamperinsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar